

Patronyme 

 Edme Mariotte (1620-1684), physicien et botaniste français ;
 Armand Mariotte (1856-1905), journaliste français ;
 Antoine Mariotte (1875-1944), compositeur français ;
 Jean-Yves Mariotte (1935-2003), archiviste et médiéviste français ;
 Laurent Mariotte (1969-), acteur et animateur de télévision et de radio français.

Pseudonyme 

 Mariotte (1913-1980), résistant français.

Toponymes 
 Glacier Mariotte des îles Kerguelen dans les Terres australes et antarctiques françaises.
 Rue Mariotte, voie française du  parisien.

Bateau 
 Mariotte, un sous-marin français victime de mines dans le détroit des Dardanelles le .

Autres 
 Loi de Boyle-Mariotte, loi de thermodymanique ;
 Tache de Mariotte, partie de la rétine ;
 Mariotte, pâtisserie traditionnelle française.
